Valle della Luna, piccola valle situata nel promontorio di Capo Testa, vicino a Santa Teresa di Gallura (OT), Sardegna
Valle della Luna, presente nel territorio di Aggius (OT), Sardegna
Valle della Luna, valle situata nei pressi di San Pedro de Atacama nel Deserto di Atacama in Cile
Valle della Luna, le terre aride che circondano la formazione di Ischigualasto in Argentina
Valle della Luna, valle situata a 10 km da La Paz in Bolivia
Valle della Luna o Moon Valley, località del deserto del Namib
Wadi Rum, anche chiamata Valle della Luna
Sonoma Valley, anche chiamata Valle della Luna
La valle della Luna, romanzo di Jack London scritto nel 1913
Valle di luna, soap opera britannica
La valle della Luna, storia di Tex presente nelle strisce della Serie Leopardo Nero

Pagine correlate
Valley of the Moon